Ashton steht für:
 Ashton (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ashton Gate Stadium, Fußballstadion in Bristol
 Chez Ashton, Fastfood-Restaurantkette in Québec
 Paice Ashton Lord, britische Band (1976–1978)

Ashton ist der Name folgender

Orte in Großbritannien:
 Ashton (Cheshire)
 Ashton (Cornwall)
 Ashton (Hampshire)
 Ashton (Highland)
 Ashton (Inverclyde)
 Ashton (Lancashire)
 Ashton (Northamptonshire)
 Ashton (Peterborough)
 Ashton (Herefordshire)
 Ashton (Powys)
 Ashton (Somerset)
 Ashton-on-Ribble, Vorort von Preston
 Ashton-under-Lyne, Ort in Tameside, Greater Manchester
 Ashton-upon-Mersey, Ortsteil von Sale, Greater Manchester

Orte in Kanada:
 Ashton (Ontario)

Orte in Neuseeland:
 Ashton (Neuseeland)

Orte in Südafrika:
 Ashton (Südafrika)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ashton (Arkansas), im Chicot County
 Ashton (Florida), im Osceola County
 Ashton (Georgia), im Ben Hill County
 Ashton (Idaho), im Fremont County
 Ashton (Illinois), im Lee County
 Ashton (Iowa), im Osceola County
 Ashton (Kansas), im Sumner County
 Ashton (Louisiana), im St. Mary Parish
 Ashton (Montgomery County, Maryland)
 Ashton (Washington County, Maryland)
 Ashton (Michigan), im Osceola County
 Ashton (Buchanan County, Missouri) – nicht mehr existent
 Ashton (Clark County, Missouri)
 Ashton (Nebraska), im Sherman County
 Ashton (Nevada), im Nye County
 Ashton (North Carolina), im Pender County
 Ashton (Ohio), im Noble County
 Ashton (Rhode Island), im Providence County
 Ashton (South Carolina), im Colleton County
 Ashton (South Dakota), im Spink County
 Ashton (West Virginia), im Mason County
 Ashton (Wisconsin), im Dane County
 Ashton Corners, im Dane County, Wisconsin
 Ashton Glen, im Prince William County, Virginia
 Ashton Manor, im Montgomery County, Maryland
 Ashton Place, im Clarke County, Georgia
 Ashton Pond, im Montgomery County, Maryland
 Ashton Preserve, im Montgomery County, Maryland
 Ashton River Estates, im Montgomery County, Maryland

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Ashton Pits State Public Hunting Area, Park im Osceola County, Iowa
 Ashton Wildwood County Park, Park im Jasper County, Iowa

Orte in Mittelamerika:
 Ashton (St. Vincent und die Grenadinen)

im NRHP gelistete Objekte:
 Ashton Heights Historic District, in Arlington, Virginia, ID-Nr. 03000561
 Ashton House, in Syracuse, New York, ID-Nr. 97000089
 Ashton Methodist Church, in Ashton, South Dakota, ID-Nr. 82003939
 Ashton Villa, in Galveston, Texas, ID-Nr. 69000204
 Ashton-Driggs House, in Pleasant Grove, Utah, ID-Nr. 72001261
 Ashton-Hursh House, in New Cumberland, Pennsylvania, ID-Nr. 03001155

geografischer Begriffe:
 Ashton Dead River, See im Santa Rosa County, Florida
 Ashton Northwest Oil Field, Ölfeld im Sumner County, Kansas
 Ashton-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika